Molekulska formula -{C8H11N3O3S}- se može odnositi na:

 Apricitabin
 Lamivudin